Akzeleration (von lateinisch acceleratio, „Beschleunigung“) bezeichnet:
 Beschleunigung, in der Physik
 den Zeitunterschied, um den Fixsterne von Tag zu Tag früher ihren höchsten Standort erreichen (kulminieren); er beträgt 3 Minuten 56,6 Sekunden und ist gleich dem Unterschied zwischen mittlerem Sonnentag und Sterntag
 die sehr geringfügige scheinbare Zunahme der Umlaufzeit des Mondes um die Erde aufgrund der Abbremsung der Erde durch die Gezeiten
 ein allmählich anwachsendes Vorgehen mechanischer Uhren, besonders bei neuen See-Chronometern, siehe: Hemmung
 die Entwicklungsbeschleunigung bei Jugendlichen (das Gegenteil der Retardierung); siehe: Akzeleration (Biologie)
 Accelerationen op. 234 (1860), Walzer von Johann Strauß (Sohn)
 in der Begabtenförderung Unterrichtsformen, die der höheren Lerngeschwindigkeit der Hochbegabten gerecht werden

siehe auch:
 Akzelerationismus

Acceleration:
 Internet Security and Acceleration Server
 DirectX Video Acceleration
 Writ in Acceleration
 Dresden Laser Acceleration Source
 X-Video Bitstream Acceleration